Vinci může být:

 Vinci, italské město
 Vinci (film), polský film, kriminální komedie z roku 2004, režie :Juliusz Machulski
 Vinci (firma), francouzská firma zaměřená na výstavbu a provoz silničních komunikací
 Vinci (nadace), česká nadace
 Vinci (raketový motor), raketový motor nosiče ESA Ariane 6
 Leonardo da Vinci (vzdělávací projekt), český vzdělávací projekt

příjmení osob
 Leonardo da Vinci, italský renesanční umělec a vynálezce
 Leonardo Vinci, italský hudební skladatel
 Roberta Vinciová, italská sportovkyně-tenistka